São Gabriel (Bahia), gemeente in de Braziliaanse gemeente Bahia
São Gabriel (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse gemeente Rio Grande do Sul
São Gabriel da Palha, gemeente in de Braziliaanse gemeente Espírito Santo